Бобочи има више значења:

 Бобочи (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бобочи (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији